Lino Mannocci – artista, pittore e incisore italiano
 Luca Mannocci – doppiatore italiano
 Umberto Mannocci – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano